Craig Russell (écrivain) (né en 1956) est un écrivain britannique.
 P. Craig Russell (né en 1951) est un artiste dessinateur, illustrateur, encreur et scénariste de comics américain.
 Craig Russell (acteur canadien) (1948-1990) est un acteur canadien.
 Craig Russell (acteur britannique) (né en 1977) est un acteur britannique.